Molekulska formula -{C6H6O4}- se može odnositi na:

 1,2,3,5-Tetrahidroksibenzen
 5-Hidroksimaltol
 Dimetil acetilendikarboksilat
 Kojik kiselina
 Mukoniska kiselina